Podgaj (Markowce) – historyczna wieś, obecnie część wsi Markowce
Miejscowości w Polsce, w tym 9 miejscowości podstawowych 
 Podgaj – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Kondratowice 
 Podgaj – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Aleksandrów Kujawski 
 Podgaj – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Złotniki Kujawskie
 Podgaj – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Łuków
 Podgaj – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Paradyż
 Podgaj – osada leśna w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim, w gminie Wręczyca Wielka
 Podgaj – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Dopiewo
 Podgaj – przysiółek w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Środa Wielkopolska. 
 Podgaj – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Środa Wielkopolska. 
 Podgaj – kolonia w  woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Słupia

 Inne
 Podgaj – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim, w sielsowiecie Konwaliszki
 Podgaj – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie dziesiątym, w gminie Tomislavgrad
 Podgaj – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Rogatica
 Podgaj – wieś w Słowenii, w gminie Šentjur
 Podgaj – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Srebrenica